Ма́лая Суво́ровка — деревня в Елецкого района Липецкой области. Входит в Голиковский сельсовет.

География 
Расположена недалеко от ост. п. 215 км на железнодорожной линии Елец — Липецк.

История 
Основана выходцами из деревни Суворовки, почему и получила такое название.

По данным 1866 года — деревня казённая Суворовские Выселки (или Суворовка).

Население

См. также 
 Деревня Черкасские Дворики, расположенная немного западнее

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района